Англици́зм — заимствование слов из английского языка в какой-либо другой язык.

По языкам

Англицизмы в русском языке 
Англицизмы начали проникать в русский язык на рубеже XVIII—XIX веков, но их приток в лексику русского языка оставался не очень значительным кроме сферы спорта вплоть до 1990-х годов: в это время начался интенсивный процесс заимствования как слов, для которых отсутствовали соответствующие понятия в когнитивной базе языка-рецептора — например, компьютерной терминологии: шредер, оверхэд, плоттер, сканер, и деловой лексики: дефолт, маркетинг, дилер, офшор, — так и замещение русских лексических единиц английскими для выражения позитивных или негативных коннотаций, которые отсутствуют у исходного слова в языке-рецепторе (пивная → паб, убийца → киллер). Многие заимствования из английского в русский в сфере спорта и активного отдыха стали за двадцатый век уже привычными (само слово спорт, названия видов спорта: футбол, баскетбол, хоккей, теннис, бокс и пр.; ролей в игре: форвард, голкипер, арбитр, рефери; ситуаций и действий: фол, пас, офсайд, дриблинг, клинч, хук, апперкот). Некоторые англицизмы даже вышли из употребления, заменившись эквивалентами (корнер > угловой (удар в футболе). Тем не менее, русский язык продолжает активно осваивать новую англоязычную терминологию в разных сферах:

 названия видов спорта, спортивного инвентаря и фитнес-тренировок: фристайл, скейтборд и усеченное разговорное скейт, сноуборд, рестлинг, кайтсерфинг, сайкл, хот айрон или боди памп, бодикомбат, аквабайкинг, кроссфит и др.
 названия предметов одежды: свитшот, тренч/тренчкот, тайтсы, бомбер, кроп-топ, лонгслив, леггинсы, джеггинсы, джоггеры и др.
 названия обуви: мюли, сникерсы, слипоны, слиперы, скетчерсы, лоферы, бутсы и др.
 названия напитков и блюд: смузи, шейк, милкшейк, кукис, панкейк, ролл, маффин, пай, флэтуайт, овершейк/фрикшейк, турновер и др.
 названия канцелярских товаров и офисной техники: степлер, стикер, диспенсер канцелярский, датер, бейдж, шредер, оверхед-проектор и др.
 названия видов косметики и макияжа: аджастер, хайлайтер, консилер, плампер, бронзер, фолс лэш эффект, патч, праймер, люминайзер, эловер, софтнер и др.

На сегодняшний день основным каналом проникновения английских заимствований в русский язык в язык является Интернет. Богатым источником современных английских заимствований, не имеющих лексикографической фиксации, являются блоги.

Кроме прямого заимствования лексики из английского языка, в русском языке также происходит процесс образования псевдоанглицизмов (ложных англицизмов) — неологизмов. Псевдоанглицизмы — это лексемы, которые создаются на базе английских слов с использованием английских словообразовательных аффиксов, но которые не употребляются в данной форме и/или в данном значении в английском языке. Псевдоанглицизмы могут образовываться словосложением как английских основ (например, шоп-тур, не имеющий эквивалента в английском), так и композицией английской и русской основ (например, шуб-тур и лохотрон (<лох «простак» + лототрон).

Большое число случайных англицизмов может содержать перевод, выполненный человеком, недостаточно хорошо владеющим устоявшейся русской терминологией в данной области. В частности, это касается многих статей русскоязычной Википедии, являющихся переводом статей из англоязычного раздела Википедии, написанных на английском языке.

Заимствованиями из английского языка могут быть не только отдельные слова и выражения, но и конструкции.

Богат англицизмами лексикон членов русскоязычных диаспор в англоязычных странах. Постоянно сталкиваясь в повседневной жизни с различными названиями, носители русского языка могут заимствовать их в свой идиолект и активно использовать в повседневной речи, даже если у этих слов есть эквиваленты в русском языке.

Англицизмы в немецком языке 

Большинство англицизмов проникли в немецкий язык после оккупации Германии в 1945 году, и этот процесс получил новый толчок после включения земель ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ в 1990 году.

Так как многие английские слова имеют множество значений, часто то или иное английское слово переходит в немецкий язык, сохраняя только одно из них, например слово event перешло в немецкий язык только в значении мероприятие (), но не в значении событие ().

Иногда английское слово полностью меняет своё значение, например, слово handy в английском языке означает доступный, удобный, а в немецком языке слово Handy означает сотовый телефон ().
Часто значение того или иного англицизма в немецком языке не имеет никакой связи со значением английского слова. Так, выражение  стало означать в немецком языке групповой просмотр на открытом воздухе спортивных состязаний на больших экранах. В английском языке public viewing означает публичное вскрытие трупа, в связи с чем  были предложены варианты Freiluftfernsehen, Fußballkino и Straßenkino..

При переходе из английского языка в немецкий слова принимают окончания немецкого языка: если в английском слово story (рассказ, история, ) во множественном числе будет stories, то в немецком — Storys. Download (как глагол) становится downloaden (загружать, скачивать, ).
Иногда от английского слова берётся только корневая основа: ausgepowert (от  — сила) — обессилевший ().

Под влиянием английского языка многие похожие на английские немецкие слова приобрели новые значения. Так, в отдельных публикациях слово Szene используется в отсутствующем ранее у него, но присутствующем в английском слове scene значении сфера, характерная область какой-либо деятельности (). Подобно русскому слову социальный, немецкое слово sozial, обозначающее ранее относящийся к обществу, служащий общественному благу (социальная помощь (), социальный вопрос ()), иногда используется в присутствующем в английском слове social значении коммуникабельный, общительный, дружеский (социальная сеть ()).

См. также 
 Варваризм
 Богемизм
 Галлицизм
 Германизм
 Итальянизм
 Полонизм

Примечания

Ссылки 
 Список англицизмов в русском языке // Викисловарь.
 Русский язык, XXI век: заимствования иноязычных слов
 Воробьева, С. В. Грамматическая ассимиляция новейших англицизмов в русском языке // Вестник Минского государственного лингвистического университета. Сер. 1. Филология. — 2009. — № 5 (42), стр. 178—186.
 Словари иностранных слов на Грамота ру

История английского языка
Языковые контакты
Лексикология
Заимствования в русском языке